Бред Гузан (англ. Brad Guzan, нар. 9 вересня 1984, Евергрін-Парк, Іллінойс) — американський футболіст, воротар англійського клубу «Мідлсбро» та національної збірної.
 Гузан, Гуза́н, Ґузан (фр. Gouzens) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна.